Andrea Corsini kan avse:

 Andrea Corsini (1301–1374), italienskt helgon
 Andrea Corsini (kardinal) (1735–1795), italiensk kardinal
  (1875–1961), italiensk vetenskapsman